Ponomarëv (in alfabeto cirillico Пономарёв, traslitterazione anglosassone Ponomaryov) è un cognome russo:

 Aleksandr Ponomarëv – allenatore di calcio e calciatore sovietico (1918-1973)
 Aleksandr Viktorovič Ponomarëv – aracnologo russo
 Aleksandr Sergeevič Ponomarëv – direttore di coro russo (1938-2012)
 Aleksandr Evgen'evič Ponomarëv – artista visuale russo (1957-  )
 Boris Ponomarëv – politico sovietico (1905-1995)
 Igor' Ponomarëv – allenatore di calcio e calciatore sovietico, poi azero (1960-  )
 Il'ja Ponomarëv – politico russo (1975-  )
 Ruslan Ponomarëv – scacchista ucraino (1983-  )
 Vladimir Ponomarëv – calciatore sovietico (1940-  )

Astronomia 
 2792 Ponomarev – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Ponomar'ov